(« les nouvelles du Monde ») peut désigner
 News of the World, un album de Queen sorti en 1977 ;
 News of the World, un tabloïd britannique (1843 - 2011) ;
 News of the World, une chanson du groupe The Jam ;
 News of the World, un film américain de Paul Greengrass de 2020.